ЛПД — аббревиатура, которая может означать:

 Лавинно-пролётный диод
 Литьё под давлением
 Легкопехотная дивизия
 Линия передачи данных
 Линия перемены дат
 Литургия преждеосвященных Даров

См. также 
 LPD